Die UEFA Champions League 2002/03 war die 11. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 48. insgesamt.

Mit Zhenis Astana war in dieser Saison erstmals ein Vertreter aus Kasachstan am Start, nachdem der Verband 2002 von der AFC zur UEFA gewechselt war. Insgesamt nahmen aber wie im Vorjahr 72 Mannschaften aus 48 Mitgliedsverbänden teil, da in dieser Saison keine Mannschaft aus Aserbaidschan antrat. Die Länder, auf den Plätzen 1–3 der UEFA-Fünfjahreswertung, entsandten vier, auf den Plätzen 4–6 drei und auf den Plätzen 7–15 zwei Mannschaften in den Wettbewerb.

Das Finale fand am 28. Mai 2003 im Old Trafford in Manchester statt und wurde im inneritalienischen Duell vom AC Mailand mit 0:0 nach Verlängerung und 3:2 im Elfmeterschießen gegen Juventus Turin gewonnen.

Modus 
Bei der Besetzung der Gruppen gab es aufgrund der veränderten Platzierungen in der UEFA-Fünfjahreswertung gegenüber der Vorsaison geringfügige Änderungen. Für die 1. Gruppenphase waren aus Spanien drei Mannschaften (einschließlich Titelverteidiger Real Madrid) qualifiziert; der vierte spanische Vertreter startete in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Italien und England waren je zwei Mannschaften qualifiziert und zwei starteten in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden (Plätze 4–6) waren ebenfalls zwei Mannschaften für die Gruppenphase gesetzt und je eine Mannschaft startete in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Griechenland, Russland und der Türkei (Plätze 7–9) war je eine Mannschaft für die Gruppenphase gesetzt und je eine startete in der 3. Qualifikationsrunde. Belgien, Norwegen, Österreich, Portugal, Tschechien und die Ukraine (Plätze 10–15) entsandten je eine Mannschaft in die 2. und je eine in die 3. Qualifikationsrunde.

In der 1. Gruppenphase wurde in acht Gruppen à vier Mannschaften gespielt. Die jeweils Ersten und Zweiten jeder Gruppe qualifizierten sich für die 2. Gruppenphase. Die Drittplatzierten jeder Gruppe durften im UEFA-Pokal 2002/03 weiterspielen. In der 2. Gruppenphase wurde in 4 Gruppen à 4 Mannschaften gespielt. Hier qualifizierten sich dann jeweils die Ersten und Zweiten jeder Gruppe für das Viertelfinale. In den Gruppenphasen galt bei Punktgleichheit folgendes:

 Punkte aus den direkten Spielen.
 Erzielte Tore in den direkten Spielen.
 Auswärtstore in den direkten Spielen
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen.
 Erzielte Tore in allen Gruppenspielen.
 Höherer Klubkoeffizient zu Beginn des Wettbewerbs

Qualifikation

Erste Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 17. Juli, die Rückspiele am 24. Juli 2002 statt.

|}

Zweite Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 31. Juli, die Rückspiele am 7. August 2002 statt.

|}

Dritte Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 13./14. August, die Rückspiele am 27./28. August 2002 statt. Die unterlegenen Mannschaften erreichten die erste Runde des UEFA-Pokals.

|}

Erste Gruppenphase 
Die 16 Gewinner der dritten Qualifikationsrunde wurden zusammen mit den Meistern der 10 höchstgereihten Landesverbände und den zweitplatzierten Klubs aus den Ländern auf Platz 1 bis 6 der UEFA-Fünfjahreswertung in 8 Gruppen zu je 4 Mannschaften gelost. Aus jeder Gruppe kamen die zwei besten Vereine in die zweite Gruppenphase, während die drittplatzierten Mannschaften in der 3. Runde des UEFA-Pokals 2002/03 weiterspielten. Die Gruppenletzten schieden aus den europäischen Wettbewerben aus.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Zweite Gruppenphase 
Die acht Gruppenersten und -zweiten wurden in die vier Gruppen der zweiten Gruppenphase gelost, wobei auf jede Gruppe zwei Gruppenerste und zwei Gruppenzweite entfielen. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe erreichten wie gehabt das Viertelfinale.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

K.-o.-Phase

Viertelfinale 
Die Hinspiele fanden am 8./9. April, die Rückspiele am 22./23. April 2003 statt.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 6./7. Mai, die Rückspiele am 13./14. Mai 2003 statt.

|}

Finale 
Es war in der Geschichte des Wettbewerbs erst das zweite Mal nach 1999/2000, dass sich im Finale zwei Mannschaften aus einem Land gegenüberstanden.

Beste Torschützen

Eingesetzte Spieler AC Mailand 
Siehe Hauptartikel: UEFA Champions League 2002/03/AC Mailand

* Marco Borriello (1/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Siehe auch 
 UEFA-Pokal 2002/03
 UEFA Women’s Cup 2002/03

Weblinks 

 Offizielle Webseite zur UEFA Champions League 2002/03
 Spieldetails zur Saison 2002/03 auf fussballdaten.de

 
2002
Fußballsaison 2002/03